Granchio – tipo di crostaceo
 Granchio – altro nome della costellazione astronomica del Cancro
 Granchio – tipo di fermo utilizzato nel banco da falegname
 Giovan Battista Landi detto Granchio – fantino vincitore del Palio di Siena nel Seicento
 granchio – tipo di passacavo aperto in alto
 Granchio – arma